Lusitania kan betegne:
 Lusitania – en romersk provins
 RMS Lusitania – et britisk passagerskib, som blev torpederet under første verdenskrig
 Lusitania (dokumentarfilm) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1914